Le nom Gareth Evans est porté par les personnes suivantes :
 Gareth Evans (1944-), un politicien australien ;
 Gareth Evans (1946-1980), un philosophe britannique ;
 Gareth Evans (1952-), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 Gareth Evans (1959-), un pilote automobile britannique ;
 Gareth Evans (1980-), un réalisateur gallois ;
 Gareth Evans (1991-), un joueur de rugby à XV international néo-zélandais.